Хорнбек:

 Хорнбек — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хорнбек — город и курорт в Дании.